Nordiidae — семейство мелких круглых червей из отряда Dorylaimida. Более 200 видов.

Описание 
Наземные и пресноводные свободноживущие нематоды, питаются водорослями, всеядные, некоторые хищники. Одонтостиль тонкий, обычно длиннее, чем ширина в области губ. Одонтостиль с мелким отверстием, обычно менее 33 % от его длины; окружённым склеротизированным кольцом.

Систематика 
Включает 4 подсемейства, 22 рода, 215 вида.

 Actinolaimoidinae
 
 
 
 
 
 
 Cephalodorylaiminae
 
 
 
 Nordiinae
 
 
 
 
 Pungentinae

Примечания

Литература 
 Элиава И. Я., Элиашвили Т. С. (1990). Свободноживущие нематоды семейства Nordiidae (Dorylaimida). Мецниереба, 1990. — 104 pp.
 Jairajpuri, M. S. & Ahmad, W. (1992). Dorylaimida. Free-living, predaceous and plant-parasitic nematodes. E.J. Brill. Leiden, the Netherlands. 458 pp.
 Álvarez-Ortega, S.; Peña-Santiago, R. (2011). Re-description of two atypical species of Pungentus Thorne & Swanger, 1936, with proposal of Stenodorylaimus gen. n. (Nematoda, Dorylaimida, Nordiidae). Zootaxa, 2799: 49-62.
 Andrássy, I., (2011). On the nematode genus Heterodorus Altherr, 1952 (Dorylaimida: Nordiidae) with descriptions of three new species. Opuscula Zoologica 42 (1): 3-22.
 Eyualem-Abebe, W. Traunspurger, I. Andrassy, Eds. (2006). Freshwater Nematodes: Ecology and Taxonomy. CABI, 2006 — p.1-576.

Ссылки 
 Eol.org — Nordiidae
 Biolib.cz — Nordiidae
 Faunaeur.org — Nordiidae
 Order Dorylaimida Pearse, 1936 (Определитель)
 Revisión de los géneros y especies más representativos de la familia Nordiidae Jairajpuri & Siddiqi, 1964 (Nematoda: Dorylaimida) a nivel mundial basada en criterios de evidencia total (morfológicos y moleculares). Creación de una base de datos informática para su uso vía telemática

Круглые черви
Семейства круглых червей